Sassey-sur-Meuse
Sassey
Mont-devant-Sassey
Montigny-devant-Sassey